

Codici 
 aye – codice ISO 639-3 della lingua ayere

Geografia 
 AYE – sigla della Ayer Rajah Expressway, autostrada di Singapore

Musica 
 Ayè – album di Angélique Kidjo del 1994

Persone

Aye
 Marion Aye (1903-1951) – attrice statunitense
 Maung Aye (1937) – generale e politico birmano

Ayé
 Florian Ayé (1997) – calciatore francese